Ergué-Gabéric  (en bretón An Erge-Vras) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre, en el distrito de Quimper y cantón de Quimper-2.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Ergue Gaberic